Live + 5 Studio är ett grekiskt musikalbum av artisten Triantafillos. Albumet gavs ut år 2006

Låtlista

CD1
 Φτου Σου Μάτια Μου - Ftou Sou Matia Mou
 Αν Περάσεις Την Πόρτα - An Peraseis Tin Porta
 Όσο Και Να Θέλω - Oso Kai Na Thelo
 Ένας Καθαρός Εγωισμός - Enas Katharos Egoismos
 Ναι Μωρό Μου Εγώ - Nai Moro Mou Ego
 Δάνειο Ζωής - Daneio Zois
 Γιατί Είμαι Μόνος - Gia Eimai Monos
 Έχω Κλάψει - Eho Klapsei
 Δεν Είναι Πόρτα Η Ψυχή - Den Einai Porta I Psihi
 Γύρνα - Gyrna
 Υπάρχω - Yparho
 Φαντασία Μου Πλανεύτρα - Fantasia Mou Planeftra
 Σώσε Με - Sose Me
 Είσαι Νινί - Eisai Nini
 Παιχνίδια Και Τρέλλες - Pehnidia Kai Trelles
 Υποταγή Και Επανάσταση - Ypotagi Kai Epanastasi
 Αχάριστη Καρδιά - Aharisti Kardia
 Όλες Είσαστε Ίδιες - Oles Eisaste Idies
 Τα Τσιγάρα, Τα Ποτά Και Τα Ξενύχτια - Ta Tsigara, Ta Pota Kai Ta Xenihtia Πληρώνω - Plirono Άραγε - ArageCD2
 Φτου Σου Μάτια Μου - Ftou Sou Matia Mou Χρόνια Σε Περίμενα - Hronia Se Perimena
 Δεν Το Βάζω Κάτω - Den To Vazo Kato
 Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ - Ena Megalo Evharisto
 Πατέρα Αυτό Το Τραγούδι Σου Το Αφιερώνω - Patera Afto To Tragoudi Sou To Afierono

  

Musikalbum 2006 
Grekiska musikalbum